Apt (Vaucluse) - Comuna francesa
 Diocese de Apt - extinta circunscrição eclesiástica de França

Pessoas 
 Castor de Apt - santo católico.

Outros significados 
 Advanced Packaging Tool - sistema de compactação digital.
  Advanced Persistent Threat - Ameaça Persistente Avançada
 Abreviação de apartamento.
 Catedral de Apt - antiga sé católica.
 Apt (álbum) - álbum da cantora chilena Nicole, lançado no 2006.

Desambiguação